Laika  si può riferire a:

Laika – nomignolo del cane femmina russo, primo animale lanciato nello spazio 
Laika – razza di cane presente in Siberia
Laika – gruppo musicale britannico
Laika & The Cosmonauts – gruppo musicale finlandese
Musica laïká – genere musicale greco
Laika Caravans – fabbrica italiana di camper
Laika (Vanuatu), isola delle Vanuatu
Laika – studio di animazione statunitense